Malmi est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1965), joueur finlandaise de curling
 (1893-1943), homme politique finlandais
 (né en 1965), théoricien organisationnel finlandais

Toponyme

Malmi, district de la ville d'Helsinki
, village de la vallée de la Kymi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme